Ensemble Romanesca
 Romanesca (liedvorm)